Der Rajon Sokal (ukrainisch /; russisch /) war ein ukrainischer Rajon mit etwa 98.000 Einwohnern. Er lag im Nordosten der Oblast Lwiw und hatte eine Fläche von 1573 km².

Geographie 
Der Rajon war der nördlichste der Rajone der Oblast Lwiw und grenzte Westen an Polen, im Norden an den Rajon Iwanytschi (Oblast Wolyn), im Osten an den Rajon Horochiw (Oblast Wolyn), im Südosten an den Rajon Rajon Radechiw, im Süden an den Rajon Kamjanka-Buska sowie im Südwesten an den Rajon Schowkwa.

Geschichte 
Der Rajon entstand am 17. Januar 1940 nach der Besetzung Ostpolens durch die Sowjetunion, wurde zwischen 1941 und 1944 nach der Besetzung durch Deutschland wieder aufgelöst und dem Distrikt Galizien zugeordnet, kam aber nach der Rückeroberung wieder zur Sowjetunion bzw. zur Ukrainischen SSR. 1962 wurde der Rajon Sabuh angegliedert, seit 1991 ist der Rajon ein Teil der heutigen Ukraine.

Am 18. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zur Auflösung des Rajons und Anschluss des Rajonsgebietes an den neugebildeten Rajon Tscherwonohrad.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in 3 Stadtratsgemeinden, 1 Stadtgemeinde, 1 Siedlungsratsgemeinden und 29 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 4 Städte
 1 Siedlung städtischen Typs
 101 Dörfer

Städte

Siedlungen städtischen Typs

Dörfer

Siehe auch 
 Liste der Rajone der Ukraine

Weblinks 
 Eintrag zum Rajon in der Enzyklopädie der Geschichte der Städte und Dörfer der Ukrainischen SSR (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Sokal
Rajon Tscherwonohrad
Aufgelöst 2020